Europejska F3 Open Sezon 2013  – trzynasty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 27 kwietnia na francuskim torze Circuit Paul Ricard, a zakończył 10 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk z paszportem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Ed Jones, a wśród zespołów – włoska ekipa RP Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 2 listopada 2013 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazła się dwie nowe rundy na Silverstone Circuit i Jerez. Euroformula Open Championship towarzyszyła serii International GT Open.

Klasyfikacja kierowców

Klasa A

Puchar F308/300

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Euroformula Open Championship
2013 w sportach motorowych
2013 w Europie